Molitor (lat. mlynář), také užíváno jako příjmení (viz příjmení Müller a Miller) a název pro několik míst

příjmení osob
 Gabriel Jean Joseph Molitor (1770–1849) – francouzský generál
 Jan Petr Molitor (1702–1757) – český pozdně barokní malíř
 Katharina Molitorová (* 1983) – německá volejbalistka a atletka
 Mathieu Molitor (1873–1929) – německý sochař, malíř a grafik
 Otto Molitor (1889–1965) – český sochař, malíř a husitský kněz
 Simon Molitor (1766–1848) – německý skladatel

místní názvy
 Molitorov – část obce Kouřim v okrese Kolín
 Michel-Ange – Molitor (stanice metra v Paříži)
 Porte Molitor (stanice metra v Paříži)

další významy
 Potemník moučný – latinsky Tenebrio molitor
 Hyla molitor – žába z čeledi rosničkovitých

Rozcestníky - příjmení